Кутарбитка — село в Тобольском районе Тюменской области на берегу одноимённой реки, административный центр в сельского поселения Кутарбитское. 

В селе имеется средняя школа и дом культуры.  

Улицы: Советская, Молодёжная, Полевая, Заречная, Строителей, Школьная, Северная, Мира; переулки: Зелёный  и Луговой. 

С селом имеется автобусное сообщение.

Примечания

Ссылки 
 Тюменская область. Официальный портал органов государственной власти
 Тобольский муниципальный район Тюменской области. Официальный сайт 
 Кутарбитское сельское поселение

Населённые пункты Тобольского района